1993/94 е 46-ия сезон на българското футболно първенство от създаването на „А“ група през 1948 г. В шампионата участват 16 отбора, като се играе всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване.

От този сезон за победа се начисляват 3 точки, а не 2, както е дотогава, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните три места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Черно море (Варна) и Шумен. Актуален шампион е Левски (София).

Участващи отбори 
Отборите са подредени по азбучен ред.

Треньорски смени в хода на сезона

Класиране 

 След VIII кръг отборът на „Янтра“ (Габрово) е изваден от „А“ група поради опит за подкуп, осъществен на 2 октомври 1993 г. в Стара Загора преди мача срещу „Берое“. Всички резултати на „Янтра“ дотогава са анулирани.

Голмайстори

Състав на шампиона Левски (София) 

 Заб: С * са отбелязани футболистите, напуснали по време на сезона.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1993/94
1993/94